А-1 лига Хрватске у кошарци је највиши ранг кошаркашких такмичења у Хрватској. Лига је основана 1992. године након распада СФРЈ и броји 12 клубова.

Пропозиције такмичења 
 Прва фаза броји 12 екипа, а игра се 22 кола по двокружном бод систему.
 По завршетку прве фазе осам најбоље пласираних екипа на табели наставља такмичење у плеј-офу. Четртфиналне плеј-оф серије играју се на две, а полуфиналне на три добијене утакмице. Финална серија плеј-офа игра се на четири добијене утакмице. Победник финала плеј-офа осваја титулу првака Хрватске.
 Дванаеста екипа на табели А-1 лиге сели се директно у нижи ранг (А-2 лигу). Једанаеста екипа на табели А-1 лиге игра бараж са другопласираном екипом А-2 лиге.

Клубови у сезони 2021/22. 
 Адриа ојл Шкрљево, Чавле
 Алкар, Сињ
 Горица, Велика Горица
 Вриједноснице Осијек, Осјек
 Забок, Забок
 Задар, Задар
 Соник Пунтамика, Задар
 Сплит, Сплит
 Фурнир, Загреб
 Цедевита Јуниор, Загреб
 Цибона, Загреб
 Шибенка, Шибеник

Досадашња финала

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Југославије у кошарци

Напомене

Спољашње везе 

Званични сајт ХКС

Х
Кошарка у Хрватској